Charles Petty-Fitzmaurice kan syfta på:

* Lord Charles Petty-Fitzmaurice (1874–1914), engelsk militär
 Charles Petty-Fitzmaurice, 7:e markis av Lansdowne (1917–1944), brittisk peer
 Charles Petty-Fitzmaurice, 9:e markis av Lansdowne (född 1941), brittisk peer